Le Messager (1880-1966), hebdomadaire francophone américain ;
 Le Messager (1897-), hebdomadaire français ;
 Le Messager (1937), film français de Raymond Rouleau ;
 Le Messager (1956), série télévisée québécoise ;
 Le Messager (The Go-Between) (1971), film britannique de Joseph Losey ;
 Le Messager (1979-), quotidien camerounais ;

 Le Nouveau Messager (2011), magazine protestant français.